Mactroidea är en överfamilj av musslor. Mactroidea ingår i ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Mactroidea 46 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Mactroidea